Els Geodiinae són una subfamília de coleòpters.

Classificació 
 Tribu Acropteronini
 Tribu Alphitobiini
 Alphitobius Stephens 1832
 Diaclina Jacquelin du Val 1861
 Tribu Amarygmini
 Tribu Amphidorini (LeConte, 1862)
 Onymacris unguicularis (Haag, 1875)
 Tribu Apocryphini
 Tribu Blaptini
 Blaps Fabricius 1775
 Gnaptor Brullé 1832
 Prosodes Eschscholtz 1829
 Tagona Fischer de Waldheim 1822
 Tribu Bolitophagini
 Bolitophagus Illiger 1798
 Eledona Latreille 1796
 Eledonoprius Reitter 1911
 Tribu Centronopini
 Tribu Cerenopini
 Tribu Dendarini
 Bioplanes Mulsant 1854
 Dendarus Latreille 1829
 Heliopathes Mulsant 1854
 Isocerus Latreille 1829
 Micrositus Mulsant & Rey 1854
 Phylan Stephens 1832
 Tribu Dissonomini
 Tribu Eulabini
 Tribu Heleini
 Tribu Helopini 
 Tribu Leichenini
 Tribu Litoborini
 Tribu Melanimini
 Tribu Opatrini
 Tribu Pachypterini
 Tribu Palorini
 Tribu Pedinini
 Tribu Platyscelidini
 Tribu Platynotini
 Tribu Platyscelidini
 Tribu Praeugenin
 Tribu Rhyssopausini
 Tribu Scaphidemini
 Tribu Scaurini
 Cephalostenus Solier, 1838
 Tribu Scotobiini
 Tribu Tenebrionini
 Bius Mulsant 1854
 Cryphaeus Klug 1833
 Iphthiminus Spilman 1973
 Menephilus Mulsant 1854
 Neatus J. Leconte 1862
 Tenebrio Linnaeus 1758
 Upis Fabricius 1792
 Tribu Triboliini
 Erelus Mulsant & Rey 1853
 Latheticus Waterhouse 1880
 Lyphia Mulsant & Rey 1859
 Tribolium Macleay 1825
 Tribu Titaenini
 Tribu Toxicini
 Tribu Triboliin
 Tribu Ulomini
 Pelleas Bates 1872
 Uloma Laporte de Castelnau 1840
 Ulomina Baudi 1876
 altres gèneres :
 Anophthalmolamus
 Ectromopsis
 Metaclisa
 Uyttenboogaartia

Referències